Niemcy:
 Altenau – rzeka, dopływ Oker
 Altenau – rzeka, dopływ Alme
 Altenau – dawne miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Goslar

Zobacz też:
 Altenau-Schulenberg im Oberharz